Lehmetsa – wieś w Estonii, w gminie Albu, w prowincji Järva
 Lehmetsa – wieś w Estonii, w gminie Anija, w prowincji Harju
 Lehmetsa – wieś w Estonii, w gminie Halinga, w prowincji Pärnu
 Lehmetsa – wieś w Estonii, w gminie Muhu, w prowincji Saare.